Триумфальная арка находится в городе Курск.

Описание 
Находится на въезде в город, на ул. Карла Маркса, 104, на северном въезде в город. Строение является центральным объектом мемориального комплекса «Курская дуга».

История 
Сооружена в 2000 году. Строительство начато в 1995 году, в губернаторство А. В. Руцкого. В конце апреля 1998 года начались строительные работы.

Открытие 
Было два открытия ворот, накануне 9 мая 2000 года, и во время визита В. В. Путина в Курск.

См. также 
 Московские ворота (Иркутск)
 Амурские ворота (Иркутск)

Примечания 

Курск
Здания и сооружения Курска
Здания и сооружения, заложенные в 1995 году
Здания и сооружения, построенные в 2000 году в России